Paris Saint-Germain, Franse voetbalclub
 Saint-Germain-des-Prés (wijk), een wijk in Parijs

 Saint-Germain (Ardèche)
 Saint-Germain (Aube)
 Saint-Germain (Meurthe-et-Moselle)
 Saint-Germain (Haute-Saône)
 Saint-Germain (Vienne)
 Saint-Germain-sur-l'Arbresle

in België:
 Saint-Germain (Luik), een plaats in de gemeente Pepinster in de Belgische provincie Luik
 Saint-Germain (Namen), een deelgemeente van Eghezée in de Belgische provincie Namen
ook:
Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Rhône 
Saint-Germain-Beaupré, Creuse 
Saint-Germain-Chassenay, Nièvre 
Saint-Germain-d'Anxure, Mayenne 
Saint-Germain-d'Arcé, Sarthe
Saint-Germain-d'Aunay, Orne 
Saint-Germain-de-Belvès, Dordogne 
Saint-Germain-de-Calberte, Lozère
Saint-Germain-de-Clairefeuille, Orne 
Saint-Germain-de-Confolens, Charente 
Saint-Germain-de-Coulamer, Mayenne 
Saint-Germain-d'Ectot, Calvados 
Saint-Germain-de-Fresney, Eure 
Saint-Germain-de-Grave, Gironde 
Saint-Germain-de-Joux, Ain 
Saint-Germain-de-la-Coudre, Orne 
Saint-Germain-de-la-Grange, Yvelines
Saint-Germain-de-la-Rivière, Gironde 
Saint-Germain-de-Livet, Calvados 
Saint-Germain-d'Elle, Manche 
Saint-Germain-de-Longue-Chaume, Deux-Sèvres
Saint-Germain-de-Lusignan, Charente-Maritime
Saint-Germain-de-Marencennes, Charente-Maritime
Saint-Germain-de-Martigny, Orne 
Saint-Germain-de-Modéon, Côte-d'Or
Saint-Germain-de-Montbron, Charente 
Saint-Germain-de-Montgommery, Calvados 
Saint-Germain-de-Pasquier, Eure 
Saint-Germain-de-Prinçay, Vendée 
Saint-Germain-de-Salles, Allier 
Saint-Germain-des-Angles, Eure 
Saint-Germain-des-Bois (Cher) 
Saint-Germain-des-Bois (Nièvre)
Saint-Germain-des-Champs, Yonne 
Saint-Germain-des-Essourts, Seine-Maritime
Saint-Germain-des-Fossés, Allier 
Saint-Germain-des-Grois, Orne 
Saint-Germain-des-Prés (Dordogne) 
Saint-Germain-des-Prés (Loiret)
Saint-Germain-des-Prés (Maine-et-Loire)
Saint-Germain-des-Prés (Tarn)
Saint-Germain-d'Esteuil, Gironde 
Saint-Germain-des-Vaux, Manche 
Saint-Germain-d'Étables, Seine-Maritime
Saint-Germain-de-Tallevende-la-Lande-Vaumont, Calvados 
Saint-Germain-de-Tournebut, Manche 
Saint-Germain-de-Varreville,  Manche 
Saint-Germain-de-Vibrac, Charente-Maritime
Saint-Germain-du-Bel-Air, Lot 
Saint-Germain-du-Bois, Saône-et-Loire
Saint-Germain-du-Corbéis, Orne 
Saint-Germain-du-Crioult, Calvados 
Saint-Germain-du-Pert, Calvados 
Saint-Germain-du-Pinel, Ille-et-Vilaine
Saint-Germain-du-Plain, Saône-et-Loire
Saint-Germain-du-Puch, Gironde 
Saint-Germain-du-Puy, Cher 
Saint-Germain-du-Salembre, Dordogne 
Saint-Germain-du-Seudre, Charente-Maritime
Saint-Germain-du-Teil, Lozère
Saint-Germain-en-Brionnais, Saône-et-Loire
Saint-Germain-en-Coglès, Ille-et-Vilaine
Saint-Germain-en-Laye, Yvelines
waar de verdragen van Saint-Germain getekend werden
Saint-Germain-en-Montagne, Jura 
Saint-Germain-et-Mons, Dordogne 
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, Calvados 
Saint-Germain-la-Campagne, Eure 
Saint-Germain-la-Chambotte, Savoie
Saint-Germain-l'Aiguiller, Vendée   Germinois
Saint-Germain-la-Montagne, Loire 
Saint-Germain-Langot, Calvados 
Saint-Germain-la-Poterie, Oise 
Saint-Germain-Laprade, Haute-Loire
Saint-Germain-Laval (Loire)
Saint-Germain-Laval (Seine-et-Marne)
Saint-Germain-la-Ville, Marne 
Saint-Germain-Lavolps, Corrèze 
Saint-Germain-Laxis, Seine-et-Marne
Saint-Germain-le-Châtelet, Territoire de Belfort
Saint-Germain-le-Fouilloux, Mayenne 
Saint-Germain-le-Gaillard (Eure-et-Loir)
Saint-Germain-le-Gaillard (Manche)
Saint-Germain-le-Guillaume, Mayenne 
Saint-Germain-Lembron, Puy-de-Dôme
Saint-Germain-le-Rocheux, Côte-d'Or
Saint-Germain-lès-Arlay, Jura 
Saint-Germain-lès-Arpajon, Essonne 
Saint-Germain-les-Belles, Haute-Vienne
Saint-Germain-lès-Buxy, Saône-et-Loire
Saint-Germain-lès-Corbeil, Essonne 
Saint-Germain-les-Paroisses, Ain 
Saint-Germain-Lespinasse, Loire 
Saint-Germain-lès-Senailly, Côte-d'Or
Saint-Germain-les-Vergnes, Corrèze 
Saint-Germain-le-Vasson,  Calvados
Saint-Germain-le-Vieux, Orne 
Saint-Germain-l'Herm, Puy-de-Dôme
Saint-Germainmont, Ardennes
Saint-Germain-Nuelles, Rhône
Saint-Germain-près-Herment, Puy-de-Dôme
Saint-Germain-Source-Seine, Côte-d'Or
Saint-Germain-sous-Cailly, Seine-Maritime
Saint-Germain-sous-Doue, Seine-et-Marne 
Saint-Germain-sur-Avre, Eure 
Saint-Germain-sur-Ay, Manche 
Saint-Germain-sur-Bresle, Somme 
Saint-Germain-sur-Eaulne, Seine-Maritime
Saint-Germain-sur-École, Seine-et-Marne
Saint-Germain-sur-Ille, Ille-et-Vilaine
Saint-Germain-sur-Meuse, Meuse 
Saint-Germain-sur-Moine, Maine-et-Loire
Saint-Germain-sur-Morin, Seine-et-Marne
Saint-Germain-sur-Renon, Ain 
Saint-Germain-sur-Rhône, Haute-Savoie
Saint-Germain-sur-Sarthe, Sarthe
Saint-Germain-sur-Sèves, Manche
Saint-Germain-sur-Vienne, Indre-et-Loire
Saint-Germain-Village, Eure

 doorverwijspagina's Saint-Germain-des-Bois,  Saint-Germain-des-Prés, Saint-Germain-Laval, Saint-Germain-le-Gaillard

Zie ook
 Germanus van Auxerre, heilige
 Germanus van Parijs, heilige
 Graaf van Saint-Germain, mysterieuze Fransman
 St Germain, Frans muzikant